Bol d’Or (franz. für „goldene Schale“) ist der Name folgender Sportwettkämpfe:

 Bol d’Or (Automobilrennen), ein Automobilrennen
 Bol d’Or (Motorradrennen), ein Motorradrennen in Frankreich
 Bol d’Or (Radrennen), früheres Bahnradrennen in Frankreich
 Bol d’Or (Segelregatta), eine Segelregatta auf dem Genfersee

Bol d’Or ist der Name folgender Motorräder:

 Honda CB 900 F „Bol d’Or“